Брітелу () — португальська власна назва.

Топоніми

Брітелу (Понте-да-Барка) — парафія.
 Брітелу (Селоріку-де-Башту) — парафія.